Martinsbrunn steht für:
 Martinsbrunn (Meran), Heil- und Pflegeanstalt in Gratsch bei Meran
 Ensemble Martinsbrunn, geschütztes Ensemble in Meran, siehe Liste der geschützten Ensembles in Meran
 Schloss Martinsbrunn, abgegangenes Schloss in Fuchstal-Leeder, siehe Fuchstal #Geschichte des Ortsteils Markt Leeder

Siehe auch:
 Martinsbrunnen